Избранный (, )

Значения 
 Избранный — документальный фильм.

В современных произведениях культуры избранный — это главный герой с великой миссией.

 Избранный — американский телесериал 2013 года в жанре экшн-триллера.
 Избранный во вселенной «Fallout» — Избранный или Избранная в игре «Fallout 2».
 Избранный в волшебном мире «Гарри Поттера» — Гарри Поттер.
 Избранный во вселенной «Звёздных войн» — Энакин Скайуокер.
 Избранный во вселенной «Матрицы» — Нео.
 Избранный во вселенной «Mortal Kombat» — Лю Кан.
 Избранный в игре «Проклятые земли», вселенная Аллодов.
 Избранный Неживой — протагонист в серии игр Dark Souls.

См. также 
 Избранное
 Избранная (роман)